Клара Лёфгрен (, полное имя Clara Fredrika Löfgren; 1843—1923) — шведская художница-портретист, а также жанровый живописец.

Биография 
Родилась 23 июня 1843 года в Стокгольме.

В 1870–1875 годах обучалась в Королевской академии свободных искусств в Стокгольме. 

Затем работала как профессиональный художник. В числе её работ: портрет Принцессы Евгении, короля Швеции Густава V, принца Оскара Бернадота, епископа , оперной певицы Эльмы Стрём, профессора Фритьофа Хольмгрена.

Картины Клары Лёфгрен дважды выставлялись на Парижском салоне. Её работы находятся в музеях Швеции, в частности, в Национальном музее в Стокгольме.

Умерла в 1923 году.

Примечания

Ссылки 
 Clara Lofgren 
 Some works Clara Löfgren

Художницы XIX века
Художницы Швеции